Rotzbach steht für:

 Rotzbach (Fluss), linker Zufluss zum Kallbach (Urft) in Nordrhein-Westfalen
 Kallbach und Rotzbach, Naturschutzgebiet in der Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rötzbach